Kim Dae-Yong puede referirse a las siguientes personas:
 Kim Dae-yong (árbitro), árbitro surcoreano.
 Kim Dae-yong (taekwondo), practicante de taekwondo surcoreano;
 Kim Dae-yong (yudoca), yudoca surcoreano.